Тясминское городище — остатки укрепленного поселения времен чернолесской культуры (VIII — первой половины VII столетия до н. э.) на высоком правом берегу реки Тясмин (правый в приток Днепра), вблизи села Большая Андрусовка Светловодского района Кировоградской области Украины.

Тясминске городище исследовалось в 1956—1957 годах. Состояло из укрепления круглой формы диаметром 60 м, которое было окружено валом и рвом.

Литература 
 Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Городища Кировоградской области
Чернолесская культура